

Toponymes 
On retrouve trois toponymes de communes françaises d'Elbeuf, tous situés dans le département de la Seine-Maritime (région Normandie) :

 Elbeuf ;

 Elbeuf-sur-Andelle ;

 Elbeuf-en-Bray.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France